Maria De Matteis (1898-1988), costumière italienne ;
 Marie Noppen de Matteis (1921-2013), peintre italienne puis belge ;
 Nicola Matteis (c. 1650 - après 1713), violoniste et compositeur italien ;
 Paolo de Matteis (1662-1728), peintre italien.